Einstellung steht für:

 Propositionale Einstellung (Philosophie)
 Einstellung (Psychologie), Bereitschaft, in bestimmter Weise auf Personen, Situationen oder Vorstellungen wertend zu reagieren
 Einstellung (Arbeit), Begründung eines Arbeitsverhältnisses
 Einstellung (Film), englisch Shot, kleinste Einheit des Films: eine ohne Unterbrechung aufgenommene Folge von Einzelbildern
 Einstellung, vorgeburtliche Kindslage (in der Geburtshilfe), siehe Kindslage #Einstellung (Presentatio)
 Justierung

Siehe auch:
 Einstellung des Verfahrens (Begriffsklärung)
 Werkseinstellung